ISO 3166-2:TR è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni della Turchia; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

Sono stati assegnati codici alle 81 province; essi sono formati da TR- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da due cifre. I codici da TR-01 a TR-67 coprono le province create fino a metà degli anni ottanta, in ordine alfabetico (tranne alcune eccezioni dovute a cambiamenti di denominazione), mentre i successivi sono assegnati alle province create successivamente. I codici sono usati nelle targhe automobilistiche turche.

Codici

Note

Collegamenti esterni 
Provinces of Turkey su Statoids.com

TR
Suddivisioni della Turchia